Francia
 Montville – città della Senna Marittima
 Stati Uniti d'America
 Montville – città della Contea di New London, Connecticut
 Montville – città della Contea di Waldo, Maine
 Montville – township della Contea di Morris, New Jersey